Ребе́кка «Бе́кка» Хэ́милтон (; ) — американская кёрлингистка.

В составе женской сборной США участник зимних Олимпийских игр ,  (заняли соответственно восьмое и шестое место),  (лучший результат — бронзовые призёры в ). В составе смешанной парной сборной США участник  (заняли седьмое место),  (заняли десятое место).

В «классическом» кёрлинге (команда из четырёх человек одного пола) играет в основном на позиции второго.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (, ), серебро (, ).
 : золото (2008, 2011), серебро (2009, 2010), бронза (2012).
 : золото (2017, ).
 Лучшая кёрлингистка года в США (): 2017.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Брат Ребекки, Мэтт Хэмилтон — тоже известный американский кёрлингист, играет в команде Джона Шустера (в том числе и когда эта команда выступает как сборная США) на позиции второго. Ребекка и Мэтт играют вместе в команде по кёрлингу для смешанных пар (), в частности, выступали как смешанная парная сборная США на чемпионате мира по кёрлингу среди смешанных пар 2017.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте зимних Олимпийских игр 2018
 
 Профиль на сайте Curling World Cup

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу